L'Oscar du meilleur scénario (Academy Award for Best Writing) ne désigne pas à proprement parler une récompense mais une catégorie qui regroupe :

 l'Oscar du meilleur scénario adapté (Academy Award for Best Adapted Screenplay) décerné chaque année depuis 1929 ;
 l'Oscar de la meilleure histoire originale  (Academy Award for Best Original Story ) décerné chaque année de 1929 à 1957 ;
 l'Oscar du meilleur scénario original (Academy Award for Best Original Screenplay) décerné chaque année depuis 1941 en complément de la catégorie précédente avant qu'elles ne soient fusionnées à partir de 1958, pour ne plus récompenser, à partir de 1975 que le meilleur scénario original.

Lors des 2 et , une seule récompense (Writing Achievement) fut attribuée, sans distinction entre les œuvres originales et celles adaptées d'un autre support. Les trois catégories sont officiellement regroupées sous le vocable Writing (« écriture »).

Un Oscar des meilleurs intertitres (Academy Award for Best Title Writing) fut également décerné uniquement lors de la  en 1929.

Scenario